Mionica – miasto w Bośni i Hercegowinie
 Mionica – miasto w Serbii
 Mionica – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Mionica
 Mionica – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Kosjerić